Bad Lieutenant ist der Name

 eines Kinofilms von 1992: Bad Lieutenant (Film)
 eines Kinofilms von 2009: Bad Lieutenant – Cop ohne Gewissen
 einer Band: Bad Lieutenant (Band)